O SK Mattersburg (Sportverein Bauwelt Koch Mattersburg) ou Mattersburg é um clube de futebol da Áustria, sediado em Mattersburg, Burgenland. Militou na Primeira Divisão do Campeonato Austríaco da temporada 2003/04 até a temporada 2019/20, em 5 de agosto de 2020 foi anunciado a falência do clube.

Seu estádio é o Pappelstadion, localizado em Mattersburg, e possui capacidade para abrigar 15.700 torcedores.

Títulos 
O Mattersburg ainda não possui nenhum título em sua história.

Uniformes

Uniformes atuais

Ligações externas 
 Mattersburg/ Página Oficial

 
Clubes de futebol fundados em 1922
1922 na Áustria